Залавье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Залавье — деревня в Дрогичинском районе Брестской областти.
 Залавье — деревня в Чечерском районе Гомельской области.

Россия 
 Залавье — деревня в Печорском районе Псковской области.

Украина 
 Залавье — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Залавье — село в  Рокитновском районе Ровненской области.
 Залавье — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.